Mojzes je lahko:

 Mojzes, svetopisemska oseba,
 Mojzes Bolgarski, od leta 971 do 976 sovladar v Prvem bolgarskem cesarstvu, 
 Mojzes Leonski, španski rabin in kabalist (*okrog 1250; †1305),
 vzdevek Mojmirja Sepeta, slovenskega glasbenika in skladatelja,
 Mojzes, film iz leta 1995,